Прийт Рудольфович Пярн (, 26 августа 1946, Таллин) — советский, эстонский художник, кинорежиссёр и сценарист, работает в анимационном кино.

Биография 
Закончил биологический факультет Тартуского государственного университета (1970). Работал младшим научным сотрудником в Таллинском ботаническом саду, художником и режиссёром на киностудии Таллинфильм, с 1994 года — режиссёр киностудии Eesti Joonisfilm.

С 1994 года преподает в Художественной академии Турку.

Творчество 
Фильмы Пярна отличаются склонностью к гротеску и чёрному юмору.

Фильмография 
  — Круглый ли земной шар
  — Зелёный медвежонок (специальная премия МКФ в Варне; 13 ВКФ в Душанбе, 1980)
  — Некоторые упражнения для самостоятельной жизни
  — Треугольник
  — Time out; в советском прокате — Небылицы (первая премия на Международном фестивале анимационного кино в Эшпинью)
  — Завтрак на траве (Первая премия Всесоюзного кинофестиваля, премия Ника, премия за лучший мультфильм на МКФ в Мельбурне, Главная премия Загребского международного фестиваля анимационного кино, главная премия на международном фестивале короткометражных фильмов в Тампере)
  — Уходя, гасите свет (соц. реклама, 1 мин.)
  — Отель "Е"
  — 1895 (Эстония/Финляндия/Великобритания, вместе с Ж. Полдма; премия Международного фестиваля анимационного кино в Оттаве, премия Ассоциации кинокритиков на Загребском международном фестивале анимационного кино)
  — Делисс (Эстония)
  — Абсолют Пярн (Эстония)
  — Free action (Эстония)
  — Ночь морковок (Эстония, Серебряный голубь Лейпцигского КФ, Большая премия Международного фестиваля анимационного кино в Оттаве)
  — Remix (Эстония)
  — Франк и Венди (Эстония, вместе с Ю. Пикковым)
  — Карл и Мерилин (Эстония/Финляндия), специальная премия жюри на Загребском международном фестивале анимационного кино)
  — Жизнь без Габриэллы Ферри
  — Divers In The Rain (Водолазы под дождем, совместно с Ольгой Пярн)

Выставки 
Выставки графики Пийта Пярна многократно проходили в Эстонии, Финляндии, Германии, Норвегии, Дании, Исландии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Голландии.

Признание 
Орден Белой звезды III степени (1999).

Премия АСИФА за жизненное свершение (2002).

Лауреат Национальных премий Эстонии в области культуры (1996; 2015).

Ссылки 
 Прийт Пярн в Энциклопедии отечественного кино
 Дина Годер. Насмешливый философ…

Выпускники Тартуского университета
Режиссёры мультипликации Эстонии
Художники-мультипликаторы
Мультипликаторы Эстонии
Художники Эстонии
Мультипликаторы СССР
Художники СССР
Персоналии:Таллинфильм
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР